Das Akronym UVR kann folgende Bedeutungen haben:
 Ungarische Volksrepublik, siehe Geschichte Ungarns
 Untervektorraum, eine Teilmenge eines Vektorraums

UVR